Veldhoek (Bronckhorst), een buurtschap in de gemeente Bronkhorst, tussen Zelhem en Ruurlo.
Veldhoek (Lochem), een buurtschap in de gemeente Lochem, tussen Laren en Bathmen.
Veldhoek (Zwolle), een buurtschap in de gemeente Zwolle.